RR steht als Abkürzung für:

in Transportwesen und Militär:
 Railroad, englisch für Eisenbahn
 Reichsbahn-Rat, siehe Dienstränge der Deutschen Reichsbahn#Ranggruppe IV
 Rennrad, ein Fahrrad, das für den Gebrauch als Sportgerät bei Radrennen konstruiert wurde
 Rhodesian Railways bis 1980, heute National Railways of Zimbabwe (NRZ), verfügt über eines der längsten Streckennetze in ganz Afrika

 Royal Air Force, Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs nach dem IATA-Code

im Rechtswesen:
 Radioreglement oder Radio Regulations, schweizerische bzw. englische Bezeichnung der Vollzugsordnung für den Funkdienst
 Rechtsprechungsreport, Teil juristischer Zeitschriften
 Rotterdam-Rules, völkerrechtlicher Vertrag aus dem Seehandelsrecht, siehe Haager Regeln
 Rückgaberecht, siehe Widerrufsrecht#Alternative Rückgaberecht, es kann in bestimmten Fällen dem Kunden anstelle des Widerrufsrechts  eingeräumt werden 

in Medizin und Naturwissenschaften:
 Relatives Risiko, ein Begriff der deskriptiven Statistik, der ausdrückt, um welchen Faktor sich ein Risiko (beispielsweise für eine Erkrankung) in zwei Gruppen unterscheidet
 Respiratory Rate, englisch für Atemfrequenz
 Riva-Rocci, in der Medizin, Abkürzung für traditionelle Blutdruckmessung am Oberarm nach Scipione Riva-Rocci

in der Informatik:
 Receive Ready, Steuerzeichen für Aufnahmebereitschaft in der Datenflusskontrolle
 Resource Record, die grundlegende Informationseinheit im Domain Name System (DNS)
 Round Robin, u. a. ein Begriff der Informatik und Soziologie
 rr, ein Debugging-Werkzeug zur Aufnahme und deterministischen Wiederholung von fehlerhaftem Programmverhalten

in Kultur und Medien:
 RR (Film), ein 2007 veröffentlichter US-amerikanischer experimenteller Reisefilm von James Benning
 Radio Rumantsch, rätoromanischer Radiosender
 Rechtsrock, seit Beginn der 1980er-Jahre wurden verschiedene Formen der Unterhaltungsmusik immer mehr als Vehikel für rechtsextremes und neonazistisches Gedankengut benutzt
 Road Rovers, eine US-amerikanische Zeichentrickserie
 Rote Rosen, Fernsehserie der ARD

in der Geografie:
 Dos Erres, ein Dorf in Guatemala
 Roraima, brasilianischer Bundesstaat

Sonstiges:
 Regierungsrat (Begriffsklärung)
 Reinraum, ein Raum, in dem die Konzentration luftgetragener Teilchen so gering wie nötig gehalten wird
 Reply Requested, englisch für u.A.w.g. (um Antwort wird gebeten), gebräuchlich vor allem bei Kommunikation via E-Mail oder im Usenet
 Robo Rally, ein Brettspiel
 Rote Richtung, Kartell innerhalb der Deutschen Burschenschaft
 Royal Rangers, ein internationaler Jugendverband der sich der Pfadfindermethode bedient
Rückraum rechts als Position eines Rückraumspielers (Handball) 

RR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Reading
 Norwegen: Stavanger in der Provinz Rogaland
 Ungarn: Zoll- und Finanzaufsicht (Vám)

R&R steht für:

 R&R (The „New“ Radio & Records), eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift der Musikwirtschaft in den Vereinigten Staaten

Abkürzung